Concepción (spanisch „Empfängnis“) steht für:

 Unbefleckte Empfängnis, Dogma der Glaubenslehre
 Concepción (Schiff), Schiff der Flotte von Ferdinand Magellan

Concepción oder Concepcion steht für die folgenden geographischen Objekte

in Argentinien:
 Departamento Concepción (Corrientes), Provinz Corrientes
 Departamento Concepción (Misiones), Provinz Misiones
 Bistum Concepción (Argentinien), Bistum
 Concepción (Corrientes), Stadt im Departamento Concepción, Provinz Corrientes
 Concepción (Tucumán), Stadt in der Provinz Tucumán
 Concepción de la Sierra, Stadt im Departamento Concepción, Provinz Misiones
 Concepción del Uruguay, Stadt in der Provinz Entre Ríos
 Concepción, früherer Name von Río Cuarto, Stadt in der Provinz Córdoba

in Bolivien:
 Concepción (Santa Cruz), Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Laguna Concepción (Bolivien)

in Chile:
 Provinz Concepción (Chile), Provinz in der Región del Bío-Bío
 Erzbistum Concepción, Erzbistum
 Concepción (Chile), Stadt in der Provinz Concepción

in Costa Rica:
 Concepción (Alajuelita), Ort im Kanton Alajuelita, Provinz San José

in der Dominikanischen Republik:
 Concepción de la Vega, Municipio in der Provinz La Vega

 in Ecuador:
 Concepción (Esmeraldas), Ort und Parroquia rural in der Provinz Esmeraldas

in El Salvador:
 Concepción Batres, Municipio im Departamento Usulután
 Concepción de Ataco, Municipio im Departamento Ahuachapán
 Concepción de Oriente, Municipio im Departamento La Unión
 Concepción Quezaltepeque, Municipio im Departamento Chalatenango

in Guatemala:
 Concepción (Sololá), Municipio im Departamento Sololá
 Concepción Chiquirichapa, Municipio im Departamento Quetzaltenango
 Concepción Huista, Municipio im Departamento Huehuetenango
 Concepción Las Minas, Municipio im Departamento Chiquimula
 Concepción Tutuapa, Municipio im Departamento San Marcos

in Honduras:
 Concepción (Copán), Municipio im Departamento Copán
 Concepción (Intibucá), Municipio im Departamento Intibucá
 Concepción (Ocotepeque), Municipio im Departamento Ocotepeque
 Concepción de María, Municipio im Departamento Choluteca
 Concepción del Norte, Municipio im Departamento Santa Bárbara
 Concepción del Sur (Santa Bárbara), Municipio im Departamento Santa Bárbara

in Kolumbien:
 Concepción (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia
 Concepción (Santander), Municipio im Departamento Santander

in Mexiko:
 Municipio Concepción Buenavista, Municipio
 Municipio Concepción de Buenos Aires, Municipio
 Municipio Concepción del Oro, Municipio
 Municipio Concepción Pápalo, Municipio
 Concepción (Chiapas), Ort in Chiapas
 Laguna Concepción (Mexiko)

in Nicaragua:
 Concepción (Vulkan)

in Paraguay:
 Departamento Concepción (Paraguay), Departamento
 Concepción (Distrikt in Paraguay), Distrikt
 Bistum Concepción (Paraguay), Bistum
 Concepción (Stadt in Paraguay), Stadt im Departamento Concepción

in Peru:
 Provinz Concepción (Peru), Provinz in der Region Junín
 Concepción (Peru), Stadt in der Provinz Concepción

auf den Philippinen:
 Concepcion (Iloilo), Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo
 Concepcion (Misamis Occidental), Stadtgemeinde in der Provinz Misamis Occidental
 Concepcion (Romblon), Stadtgemeinde in der Provinz Romblon
 Concepcion (Tarlac), Stadtgemeinde in der Provinz Tarlac

in Spanien:
 La Línea de la Concepción, Stadt in der Provinz Cádiz

in den Vereinigten Staaten:
 Concepcion (Kalifornien), Ort
 Concepcion (Texas), Ort

Concepción ist ein weiblicher, spanischer Vorname. Träger des Namens sind u. a.:
 Concepción Arenal, spanische Juristin (1820–1893)
 Concepción Lombardo, Frau des mexikanischen Generals Miguel Miramón (1835–1921)
 Concepción Picciotto, spanische Bürgerin, die in den USA gegen Atomwaffen protestierte (1935–2016)
 Concepción Ramírez, indigene Frau aus Guatemala (1942–2021)
 Concepción Montaner, spanische Weitspringerin (* 1981)

Concepción oder Concepcion ist der Familienname folgender Personen:
 Belkis Concepción (* 1961), dominikanische Sängerin
 César Concepción (1909–1974), puerto-ricanischer Trompeter, Arrangeur, Orchesterleiter und Komponist
 Luis Concepción (* 1985), panamaischer Boxer
 María del Carmen Concepción González (* 1957), kubanische Politikerin
 Michelle Concepción (* 1970), Malerin
 Tomás Alejo Concepción (* 1963), Dominikanische roemisch-katholischer Geistlicher, Bischof von San Juan de la Maguana
 Valerie Concepcion (* 1987), philippinische Schauspielerin

Siehe auch:
 La Concepción
 Mariä-Empfängnis-Kirche
 Conception
 Konzeption